Dayal ist der Familienname folgender Personen:

 Deen Dayal (1844–1905), Hoffotograf in Hyderabad
 Manish Dayal (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Rajeshwar Dayal (1909–1999), indischer Politiker und Botschafter